Heinar est un prénom masculin notamment porté par :

Prénom
Heinar Kipphardt (1922-1982), dramaturge et écrivain allemand
 (1939-1993), ingénieur et scientifique estonien
 (1934-2008), pédagogue médical estonien

Voir aussi

Homonymie de prénom